Machado kan som auktorsförkortning betyda:

 Angelo B. M. Machado
 Antonio de Barros Machado
 Antonio Machado Núñez
 Domingos Arthur Machado Filho
 Éwerton O. Machado
 Ottílio Machado
 Othon Xavier de Brito Machado

Robotskapade auktorsförkortningar